Stevens se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gweneth Nell Stevens
 Mark I. Stevens
 Nicholas B. Stevens
 Peter F. Stevens
 R. Andrew Stevens
 Warren Douglas Stevens